Вторая пара посева — дуэт Наталья Медведева / Лариса Савченко-Нейланд — победительница турнира.

Посев 

  Кончита Мартинес /  Патрисия Тарабини (Полуфинал)
  Наталья Медведева /  'Лариса Савченко-Нейланд (Титул)

<ol start="3">
  Ольга Лугина /  Елена Пампулова ''(Четвертьфинал)
  Рита Гранде /  Елена Макарова ''(Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1996